El nombre de Iglesia del Santo Sacramento - o Iglesia del Santísimo Sacramento, Iglesia de los Sacramentinos - es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor al Santísimo Sacramento .

Advocación 
 Santísimo Sacramento

Iglesias

en Argentina 
 Basílica del Santísimo Sacramento, en la ciudad de Buenos Aires;
 Iglesia Matriz Santísimo Sacramento, en la ciudad de Tandil;

en Chile 
 Iglesia de los Sacramentinos, en la ciudad de Santiago de Chile;
 Iglesia del Santísimo Sacramento, en la ciudad de Santiago de Chile;

en España 
 Iglesia del Santísimo Sacramento, en la ciudad de Almácera, Valencia;
 Iglesia del Santísimo Sacramento, en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en Madrid;
 Iglesia del convento de las Bernardas, iglesia del desaparecido convento de las Bernardas, en la calle del Sacramento, en Madrid;

en Uruguay 
 Basílica del Santísimo Sacramento, en la ciudad de Colonia del Sacramento;